Stübel est un nom de famille allemand porté par :
Alphons Stübel (1835-1904), volcanologue allemand.
Oscar Wilhelm Stübel (1846-1921), administrateur colonial allemand.

Le terme de Stübel est également :
 Le nom d'un cratère du Quilindaña, volcan en Équateur.
 Présent dans le nom du colibri de Stübel, espèce endémique de Colombie.